Winder (Geórgia)
Winder (Paquistão)

Desambiguações de topônimos